(litt. « Ne m'oublie pas ») désigne en allemand le myosotis ().

L'expression peut également faire référence à :

 Vergißmeinnicht, cantate composée par Anton Bruckner en 1845 ;
 Vergiss mein nicht, titre original de Berceuse à l'enfant, film allemand de Augusto Genina, sorti en 1935 ;
 Vergiss mein nicht, titre original de Ne m'oublie pas, documentaire allemand de David Sieveking, sorti en 2013.

Voir aussi

 (« Ne m'oublie pas » en anglais)
 (« Ne m'oublie pas » en italien)